Gaetano Zinetti – direttore d'orchestra
 Giuseppe Zinetti – calciatore
 Mauro Zinetti – ciclista